München 1972 steht für:

 Olympische Sommerspiele 1972 in München
 Geiselnahme von München im Jahr 1972